Biografies:
 Libertad Blasco-Ibáñez Blasco (València, 1895-1988), exiliada valenciana
 Sigfrido Blasco-Ibáñez Blasco (València, 1902 - 1983), polític vinculat al moviment republicà i periodista valencià, fill petit de Vicent Blasco Ibáñez
 Vicent Blasco Ibáñez (València, 1867- Menton, 1928), escriptor, periodista i polític valencià
 Vicente Blasco-Ibáñez Tortosa (València, 1932), polític valencià, diputat a les Corts Valencianes en la II Legislatura 
 Toponímia:
 Avinguda de Vicent Blasco Ibáñez (desambiguació), diversos indrets
 Campus de Blasco Ibáñez o campus de l'avinguda de Vicent Blasco Ibáñez, campus de la Universitat de València als barris de Ciutat Universitària i l'Exposició de la ciutat de València
 Casa-Museu de Blasco Ibáñez, habitatge de l'escriptor valencià Vicente Blasco Ibáñez